LPJ est un sigle désignant :
 la loi sur la protection de la jeunesse promulguée par le Gouvernement du Québec en 1977, dont l'application a débuté en 1979 avec la création de la Direction de la protection de la jeunesse
 , et plus particulièrement l’émission sur la chaîne française Canal+.
 Loi de programmation de la justice (loi française promulguée en )